Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 12 километров среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 9 марта. В соревнованиях приняло участие 17 спортсменок из 8 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 12:30 по местному времени (UTC+4)..

Медалисты

Результаты

Сидя

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Паралимпийских игр